Prossika (ukrainisch: ; russische Entsprechung: Prosseka/Просека) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Prossika (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Prossika (Tscherniwzi)